Ленінградський район — назва декількох адміністративно-територіальних одиниць:

Ленінградський район (Київ) — адміністративно-територіальний район міста Києва у 1973—2001 роках, нині у складі Святошинського району.

Ленінградський район — назва району в Кокчетавській області у 1955—1997 роках (нині у складі Акжарського району Північно-Казахстанської області).

Ленінградський район — назва Курземського району Риги у 1969—1991 роках.

Ленінградський район — адміністративний район Калінінграда.
 Ленінградський район — адміністративний і муніципальний район Краснодарського краю.
 Ленінградський район — адміністративний район Москви у 1936—1991 роках, нині у складі Північного адміністративного округу Москви.

Ленінградський район — назва Мумінободського району у 1973—1991 роках.

Ленінградський район — назва Учкуприцького району у 1957—1992 роках.